Пургін Андрій Євгенович (* 1972) — український колабораціоніст з Росією, ватажок та співзасновник об'єднання «Донецька республіка», головною метою якого була федералізація України.
 Пургін Валентин Петрович (1914—1940) — позбавлений звання Герой Радянського Союзу.
 Пургін Валерій Олексійович — голова фермерського господарства, заслужений працівник сільського господарства України.
 Пургін Кузьма Степанович (1903—1944) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Пургін Микола Іванович (1923—2007) — генерал-майор РА, Герой Радянського Союзу.

Примітки